Amalfitana bezeichnet:
 Amalfiküste, italienisch costiera amalfitana, Küstenregion an der Westküste Italiens zwischen Neapel und Salerno
 Strada Statale 163 Amalfitana, italienische Küstenstraße